Jules Bertrand peut désigner :

 Jules Bertrand (1808-1882), homme politique français ;
 Jules Bertrand, écrivain français du  siècle ;
 Jules Bertrand (1864-1942), homme politique français.